Рашит Четинер (; род. 10 сентября 1956, Стамбул) — турецкий футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока

Клубная карьера 
Рашит Четинер начинал карьеру футболиста в клубе «Истанбулспор» во Второй лиге. В 1975 году он перешёл в «Гёзтепе». 28 сентября того же года Четинер дебютировал в Первой лиге, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Зонгулдакспора». На 63-й минуте этого матча он забил свой первый гол на высшем уровне.

В 1976—1978 годах Рашит Четинер выступал за «Коджаэлиспор», а затем перешёл в «Фенербахче», за который провёл следующие три сезона, регулярно забивая в различных турнирах. В 1981 году он перешёл в стан «Галатасарая», непримиримого соперника «Фенербахче». В составе нового для него клуба Четинер дважды становился чемпионом Турции и два раза выиграл кубок страны. 18 мая 1986 года он сделал хет-трик в домашнем матче Первой лиги с «Анкарагюджю», при этом все три раза он забивал с пенальти. В 1988 году Четинер завершил свою профессиональную карьеру футболиста.

Карьера в сборной 
5 октября 1978 года Рашит Четинер дебютировал в составе сборной Турции, выйдя на замену в домашнем товарищеском матче с командой СССР. 9 марта 1983 года он забил свой первый и единственный гол за национальную сборную, отметившись в гостевой товарищеской игре с Румынией. Всего за Турцию Четинер провёл 20 игр в период с конца 1978 по 31 октября 1984 года. Помимо товарищеских он принимал участие в матчах отборочных турниров чемпионата Европы 1984 и чемпионата мира 1986.

Тренерская карьера 
Свою тренерскую карьеру Рашит Четинер начинал в клубе «Бейлербейи», игравшем в Третьей лиге и связанном с «Галатасараем». Во второй половине сезона 1992/93 он впервые возглавлял команду Первой лиги, «Газиантепспор». Затем Четинер работал главным тренером в «Алтае», «Кайсериспоре», «Дарданелспоре» и «Дарданелспоре».

27 июля 1998 года Четинер был назначен главным тренером молодёжной сборной Турции. Под его руководством она в 2000 году впервые вышла в финальную стадию чемпионата Европы, но проиграла там все три матча. В 2006 году «Бурсаспор» под началом Четинера выиграл Первую лигу и вернулся в турецкую Суперлигу. Затем он возглавлял «Антальяспор», «Коньяспор» и «Ризеспор». В феврале 2010 года Четинер во второй раз занял пост главного тренера молодёжной сборной Турции, в декабре 2011 года он ушёл в отставку.

Достижения

В качестве игрока 
 «Галатасарай»
 Чемпион Турции (2): 1986/87, 1987/88
 Обладатель Кубка Турции (2): 1981/82, 1984/85

В качестве тренера 
 «Бурсаспор»
 Победитель Первой лиги Турции (1): 2005/06

Примечания

Ссылки 
 Профиль как игрока и тренера на arsiv.mackolik.com

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Футбольные тренеры Турции
Игроки ФК «Истанбулспор»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Коджаэлиспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Галатасарай»
Тренеры ФК «Газиантепспор»
Тренеры ФК «Алтай» Измир
Тренеры ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Тренеры ФК «Дарданелспор»
Тренеры ФК «Денизлиспор»
Тренеры ФК «Бурсаспор»
Тренеры ФК «Антальяспор»
Тренеры ФК «Коньяспор»
Тренеры ФК «Ризеспор»
Тренеры ФК «Шанлыурфаспор»